Rayam ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Rayam (geb. 1951), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Thomas Rayam (geb. 1968), US-amerikanischer Footballspieler